Metropoltheater ist ein Name für Theater und Kinos, der seit Ende des 19. Jahrhunderts populär war. Metropole bedeutet Großstadt und war in der Zeit der europäischen Urbanisierung ein magischer Begriff. Metropoltheater zeigten „moderne“ Theaterformen wie die Operette, die Revue, das Varieté oder weitere Varianten der Kleinkunst und später den Film.

Beispiele 
 Metropol (Berlin), Gebäude und Veranstaltungsort am Nollendorfplatz
 Metropol-Theater (Berlin-Mitte)
 Neues Schauspielhaus (Berlin-Schöneberg), früher Metropol
 Metropol (Bonn)
 Metropol Theater Bremen
 Metropol (Chemnitz)
 Metropol-Theater (Hannover)
 Metropol (Köln)
 Metropol (Lübeck)
 Metropoltheater (München)
 Metropol (Stuttgart)
 Wiener Metropol
 Metropol (Zürich)

Theatername